Carl Johnson puede referirse a:

 Carl Johnson, atleta estadounidense, especialista en la prueba de salto de longitud (1898-1932).
 Carl Johnson, protagonista del videojuego Grand Theft Auto: San Andreas.